Chaudenay-le-Château
Chaudenay (Haute-Marne)
Chaudenay (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos